Mike Brown peut désigner :
 Mike Brown (1963-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball ;

 Michael E. Brown (1965-), un astronome découvreur d'objets transneptuniens ;
 Mike Brown (1970-), un entraîneur américain de basket-ball ;

 Mike Brown (1975-), un combattant de MMA américain ;
 Mike Brown (1978-), un joueur de football américain ;
 Michael Brown (1979-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1980-), un producteur et ingénieur du son américain ;
 Michael Brown (1984-), un nageur canadien ;
  (1985-), un joueur de hockey sur glace américain ;
 Mike Brown (1985-), un joueur de hockey sur glace américain ;
 Mike Brown (1985-), un joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi